— японский топоним.

 Нагаокакё — исчезнувший город, бывший столицей Японии с 784 по 794 год.
 Нагаокакё — современный город, расположенный на том же месте.

См. также 
 Нагаока